Tangó, nemzetközileg elterjedt társastánc és zenei stílus
 Tangó, Sławomir Mrożek 1964-ben megjelent drámája
 Tangó, Zbigniew Rybczyński 1980-ban készült Oscar-díjas rövidfilmje
 Tangó, eredeti címe Tango, 1993-ban bemutatott francia film, rendezte Patrice Leconte, főszereplő Philippe Noiret 
 Tangó, Marina Palmer önéletrajzi regénye